Реки Ирландии благодаря сильному переувлажнению образуют густую сеть местами перемешиваясь с озёрами и болотами. Реки полноводны круглый год, не замерзают в зимний период. Используются для судоходства и выработки гидроэлектроэнергии. Самой большой и значимой рекой Ирландии является река Шаннон , пересекающая большую часть страны с Востока на Запад.

Список наиболее крупных рек по протяжённости 
Список наиболее протяжённых рек Ирландии.

Примечания 

 

Ирландия
Реки